heerlijkheid Akendam
 Noord-Akendam, voormalige heerlijkheid in het gewest Holland, in 1795 opgegaan in de gemeente Schoten (Nederland), die in 1927 is opgegaan in de gemeente Haarlem
 Zuid-Akendam, voormalige heerlijkheid in Holland, in 1795 opgegaan in de gemeente Schoten
 De Algemene Begraafplaats Kleverlaan, in Haarlem, vroeger bekend als Begraafplaats Akendam en Begraafplaats Akendam-Zuid
 De Begraafplaats Akendam, in Haarlem, ook bekend als Noorderbegraafplaats, vroeger bekend als Begraafplaats Akendam-Noord